Matasano kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Matasano, Motozintla, Chiapas, 
 Matasano, Jitotol, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar